O Association Football Club ("Clube de Futebol da Association Football Club") é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Dublin. Joga atualmente na segunda divisão da Irlanda, após cair na temporada 2019
HISTORIA
O University College Dublin A.F.C. foi fundado em 1895 como o Clube de Futebol da Faculdade de Medicina da Universidade Católica. Começaram a jogar jogos regulares no ano seguinte. Um Primeiro XI jogou jogos universitários contra outras universidades e um Segundo XI entrou fora das competições. O clube foi membro fundador da Leinster Junior League em 1896 e chegou às meias-finais da Leinster Senior Cup em 1897. O clube tornou-se University College Dublin quando a nova universidade anexou a Faculdade de Medicina, em 1908. A UCD venceu a competição inaugural Intervarsities, a Collingwood Cup, em 1914 e, no ano seguinte, acrescentou a Irish Intermediate Cup, vencendo Portadown por 2-1 numa reedição da final. Quando o Irish Free State foi formado em 1921 e a nova Associação Irlandesa de Futebol foi formada, a UCD participou na ronda preliminar contra o Shamrock Rovers, uma equipa não pertencente à Liga, em Novembro de 1921. O jogo teve lugar em Windy Arbour e os Hoops venceram por 6-2. A UCD foi convidada a aderir à Liga da Irlanda em 1922, mas teve de recusar o jogo por não poder colocar uma equipa em campo na Liga da Irlanda Shield em Setembro, uma vez que o ano académico só começou em Outubro. Em 1945 venceram a Taça Intermédia da FAI quando a UCD venceu na final a Cobh Ramblers por 4-2 na Liga da Irlanda. A UCD apareceu na FAI Cup nas décadas de 1930, 1940 e 1950, tendo a sua última participação como equipa não-League chegado em 1957 quando o Cork Athletic bateu o UCD 4-2 no Mardyke.
Anos 70
Em 1970 o clube foi eleito para a Divisão B da Liga da Irlanda e embarcou numa série de excursões marcantes, tornando-se a primeira equipa irlandesa a jogar em locais como Índia, Hong Kong, Taiwan, Malásia, Jordânia, Filipinas, China e Austrália. Um segundo convite para aderir à Liga da Irlanda foi aceite em 22 de Julho de 1979, quando Cork Celtic foi expulso por não ter os seus assuntos financeiros em ordem. O seu primeiro jogo competitivo foi a 26 de Agosto, perdendo para o Drogheda United2-1 na Taça da Liga da FAI. Theo Dunne foi nomeado treinador da equipa principal e, para além de uma breve passagem pela Home Farm 1990-1994, foi o responsável pelos assuntos da equipa principal até à sua reforma como treinador em 2001. O Dr. Tony O'Neill, que era treinador geral quando o clube entrou para a Liga, permaneceu nessa função até à sua morte prematura por cancro, em Outubro de 1999.
Década de 1980
O clube lutou inicialmente na liga após a sua eleição, nunca terminando acima do décimo segundo lugar na liga das 16 equipas, embora tenha ganho a Taça Leinster Sénior em Dezembro de 1980, derrotando o St Patrick's Athletic por 2-1 na final. No entanto, mudanças importantes dentro do clube em 1983 marcaram uma recuperação dramática da sorte. O clube anteriormente amador tornou-se semi-profissional, e os jogadores fora do colégio foram autorizados a representar a primeira equipa. Esta é ainda a situação actual, embora na prática a maioria dos jogadores sejam ou estudantes ou ex-alunos. No final da época de 1983-84, a UCD tinha ganho a FAI Cup, derrotando o Shamrock Rovers por 2-1 após um replay. O Shamrock Rovers não ia perder outro jogo da competição durante mais de três anos - até perder para a UCD em 1988. Essa vitória permitiu à UCD qualificar-se para a competição europeia - a Taça dos Vencedores da Taça da Europa - pela primeira vez. O sorteio colocou-os contra o Everton, então uma das equipas líderes em Inglaterra e com jogadores do calibre de Neville Southall, Kevin Sheedy, Graham Sharp, Peter Reid e Andy Gray. O jogo em casa foi disputado em Tolka Park e uma multidão de 9.000 pessoas - muitas vezes a média da UCD - viu os Estudantes saírem com um empate pouco credível de 0-0. Outra actuação notável seguiu-se duas semanas depois, com um golo solitário do Graham Sharp a dar ao Everton uma vitória por 1-0.  Joe Hanrahan desnatou a barra para os Estudantes no final; se tivesse marcado, o UCD teria progredido nos golos fora de casa - como foi o caso, o Everton continuou a ganhar toda a competição e bateu vários recordes ao conquistar o título da liga nacional. O desempenho do UCD foi ainda mais notável pelo facto de, no final do ano, o Everton ter sido eleito o melhor clube do Mundo em 1985, pelos treinadores das selecções nacionais mundiais. Nessa época, a UCD terminou em quarto lugar no campeonato, mas foi obrigada a libertar muitos dos seus melhores jogadores devido a dificuldades financeiras.  Joe Hanrahansigned for Manchester United for IR£30,000, Ken O'Doherty mudou-se para Crystal Palace e Alan O'Neillleft para Dundalk. A equipa foi rebaixada em 1985/86 com oito pontos, um mínimo histórico na Premier Division. Apesar disso, em 1987, a UCD venceu o Campeonato Mundial de Colegiais em Las Cruces, Novo México. A promoção em 1988-89 foi seguida de uma despromoção imediata, e foi em 1994-95 que a UCD regressou à Premier. Fizeram-no ao registarem um recorde de pontos para a Primeira Divisão, quebrando também o recorde da maioria dos golos marcados e do menor número de golos sofridos. 
1990
Em 1999-00, um rebentamento tardio viu a UCD terminar em quarto lugar no campeonato e qualificar-se para a Taça Intertoto. Os seus adversários eram os búlgaros PFC Velbazhd Kyustendil,que se orgulhava de ter um par de búlgaros de pleno direito, incluindo Ilian Stoyanov, que iria representar o seu país no Campeonato Europeu de 2004. A UCD manteve o seu orgulhoso recorde europeu com um empate pulsante de 3-3 na primeira mão em Belfield Park, antes de empatar em 0-0 na Bulgária para se livrar dos golos de fora. Infelizmente, a história repetiu-se, uma vez mais, quando os Alunos quase conseguiram a vitória sorrateira, ao acertarem no poste no final do jogo.
2000-2009
Em 2001, Paul Doolin, um dos jogadores mais bem sucedidos da Liga da Irlanda, assumiu o lugar de treinador do ex-jogador Martin Moran. Depois de uma primeira época de sucesso, a equipa apenas evitou o rebaixamento em 2002-03 e ficou onze pontos à deriva quando Doolin deixou o Drogheda United, em Setembro de 2003. Pete Mahon foi imediatamente instalado como o novo treinador, e o UCD quase encenou uma incrível actuação do Houdini, perdendo quatro jogos em 16, fechando a diferença na base para dois pontos e registando o total de pontos mais alto para uma equipa despromovida. 2004 viu mais do mesmo, pois a UCD, juntamente com Finn Harps, bateu o recorde de pontos da Primeira Divisão e foi promovida com facilidade. O regresso à Premier Division foi marcado por um empate a 1-1 com o bicampeão Shelbourne. Houve um ponto brilhante na temporada indiferente da faculdade quando o time chegou à final da Copa da Liga após uma vitória de 2 a 1 sobre o Shelbourne na semifinal no Tolka Park. O time perdeu a final por 2 a 1 para o Derry City, em Belfield Park. Uma temporada que começou com a UCD como candidata à queda terminou relativamente bem, com a UCD bem longe da zona de queda no 9º lugar. 2006 foi uma das épocas de maior sucesso da UCD em poucos anos. Apesar de ter sido eliminado da Taça da Liga na primeira volta, "The Students" recuperou bem, terminando a época no 6º lugar e chegando aos quartos-de-final da Taça FAI. O desempenho de muitos no plantel não passou despercebido, com Darren Quigley e Gary Dicker a estabelecerem-se abaixo dos 21 jogos internacionais. Quigley foi então melhor e entrou para a seleção B, quando em novembro ele apareceu como substituto contra a Escócia B. Os jogadores da UCD também atraíram o interesse de muitos clubes britânicos. Quigley já fez testes em muitos clubes do outro lado da água, o Stockport County pagou 56 mil euros pelo Dicker em Maio de 2007[1] e Patrick Kavanagh assinou contrato com o Birmingham City, depois de lá ter impressionado nos testes. O clube foi rebaixado no final da temporada de 2008 e ao treinador Pete Mahon não foi oferecido um novo contrato. 2009-presenteEdit Martin Russell, assistente de Mahon desde 2005, assumiu o cargo de Gerente. A UCD regressou rapidamente à primeira divisão do futebol irlandês, ao conquistar o título da segunda divisão, promovido após uma vitória por 5-0 sobre o Athlone Town no penúltimo jogo da época, em 30 de Outubro de 2009, à frente das antigas equipas da primeira divisão Shelbourne, Longford Town e Waterford United FC, bem como um forte desafio do Sporting Fingal FC, recentemente formado.[2] Sob o comando de Russell, a UCD AFC permaneceu na primeira divisão da Airtricity League. Em 2011 o clube qualificou-se para a Setanta Sports Cup, uma competição que se disputou em toda a Irlanda, onde perdeu para o Lisburn Distillery FC 1-0 em dois jogos. No início da época de 2014, Russell foi substituído pelo antigo treinador Aaron Callaghan, que teve de cumprir uma suspensão de cinco jogos, concedida enquanto no rival Bohemian FC. O UCD lutou durante todo o ano e The Students perdeu um "play-off" de duas pernas com o Galway FC, em Novembro de 2014. Desde Março de 2015, a UCD compete na primeira divisão da Liga da Aeronáutica, a segunda divisão da Liga da Irlanda. A UCD tornou-se a primeira equipa da Liga da Irlanda a passar da segunda divisão para a segunda divisão, em Julho de 2015, quando venceu o campeão luxemburguês F91 Dudelange na Liga Europa. Um ataque solitário de Ryan Swan no UCD Bowl deu ao colégio a sua primeira vitória numa etapa europeia e depois um jogo notável no Stade Jos Nosbaum viu o Swan dar à UCD a liderança no início do jogo. Mas depois de Sean Coyne ter sido expulso por falta profissional, F91 marcou duas vezes antes do intervalo, através de Joël Pedro e Kevin Nakache. Os jogadores do UCD fizeram a mais incrível exibição defensiva da temporada liderada pelo goleiro Niall Corbet e mantiveram o segundo tempo sem marcar gols. Com um placar agregado de 2-2, a vitória sobre a regra dos golos fora de casa [3]. Em Setembro de 2018 o clube ganhou a promoção à Liga Airtricity após um empate de 1-1 com Finn Harps F.C que garantiu o título aos Estudantes, que irão jogar na Liga Airtricity de 2019[4].

Ligações externas 

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1895